Termín proměna se může týkat těchto pojmů:

 Proměna (biologie) – vlastnost ontogenetického vývoje živočichů. Může být dokonalá a nedokonalá
 Proměna (šachy) – proměna pěšce v silnější šachovou figuru
 déletrvající změna

v kultuře
 Proměna (povídka) – povídka Franze Kafky
 Proměna (tvůrčí skupina) – skupina mladých čsl. malířů a grafiků, činná v letech 1958 – 1973 v Praze (Karel Malich, Milan Albich, Jan Šplíchal ad.)
 Proměna (album) – hudební album Jana Budaře a Eliščina bandu z roku 2008
 Proměna (album Ondřeje Rumla) – hudební album Ondřeje Rumla z roku 2010
 Proměna (album Milli Janatkové) – hudební album Milli Janatkové z roku 2013
 Proměna (Star Trek) – epizoda seriálu Star Trek: The Original Series
 Proměna (film, 1975) – německý televizní film z roku 1975
 Proměna (film, 1991) – americký film z roku 1991
 Proměna (film, 2009) – koprodukční (Francie, Itálie, Lucembursko, Belgie) film z roku 2009
 Proměny – Ovidiův spis

Související články 
 Metamorfóza
 Proměnění Páně
 Transsubstanciace

Externí odkazy